Санта Катерина има више значења:
 Санта Катерина (Асти)
 Санта Катерина (Авелино)
 Санта Катерина (Беневенто)
 Санта Катерина (Болцано)
 Санта Катерина (Козенца)
 Санта Катерина (Гросето)
 Санта Катерина (Модена)
 Санта Катерина (Ористано)
 Санта Катерина (Потенца)
 Санта Катерина (Ређо ди Калабрија)
 Санта Катерина (Салерно)
 Санта Катерина (Сондрио)
 Санта Катерина (Терамо)
 Санта Катерина (Тренто)
 Санта Катерина (Тревизо)
 Санта Катерина (Удине)
 Санта Катерина (Виченца)